Кла́удіо Ко́рті (; , Комо, Італія) — італійський мотогонщик, учасник чемпіонатів світу з шосейно-кільцевих мотогонок серій MotoGP та Супербайк. Чемпіон Європи в класі Superstock 600 (2005).

Кар'єра

Статистика виступів

MotoGP

В розрізі сезонів

WSBK

В розрізі класів

В розрізі сезонів

Примітки

Джерела 
 Профіль  на офіційному сайті MotoGP 
 Профіль  на офіційному сайті WSBK 

Італійські мотогонщики
Уродженці Комо
Мотогонщики чемпіонату світу в класі Moto2
Мотогонщики чемпіонату світу в класі MotoGP
Мотогонщики чемпіонату світу з супербайку